Toto je seznam obcí v departementu Isère ve Francii, jichž je celkem 533:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Isère